Strimnäbbad araçari (Pteroglossus sanguineus) är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Den förekommer från östra Panama och norra Colombia söderut till nordvästra Ecuador (norra Esmeraldas och närliggande Imbabura). Vissa auktoriteter behandlar den som en underart till halsbandsaraçari (P. torquatus).

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Noter

Externa länkar

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen